

Geografia 
 Monte di Nese – frazione di Alzano Lombardo, provincia di Bergamo, Lombardia
 Nese – frazione di Alzano Lombardo, provincia di Bergamo, Lombardia

Persone 
 Cellino di Nese – architetto e scultore italiano
 Tony Nese – wrestler statunitense